Enzo Corvi (* 23. prosince 1992 Chur) je švýcarský reprezentant v ledním hokeji, hrající nejčastěji na pozici středního útočníka. Je odchovancem klubu EHC Chur a od roku 2012 hraje za HC Davos. V sezoně 2014/15 získal s Davosem titul švýcarského mistra. Za švýcarskou hokejovou reprezentaci nastoupil na Zimních olympijských hrách, kde jeho tým obsadil desáté místo, a na mistrovství světa v ledním hokeji 2018, kde přispěl k zisku stříbrných medailí.

Klubové statistiky

Reprezentace

Externí odkazy 
 
 Elite Prospects

Švýcarští lední hokejisté
Švýcarští hokejoví centři
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté Nationalligy B
Muži
Narození 23. prosince
Narození v roce 1992
Narození v Churu
Žijící lidé